«Сарагоса» (), более известен под спонсорским названием «Касадемонт Сарагоса» — испанский баскетбольный клуб из города Сарагоса. Домашней ареной является «Павильон Принца Филиппа», вмещающий 10 744 зрителей. В настоящее время выступает в высшем испанском дивизионе Лиге ACB и в Лиге чемпионов ФИБА.

История 
«Сарагоса» была основана в 2002 году с целью вернуть в Сарагосу профессиональный баскетбол. Предыдущая команда из Сарагосы покинула лигу в 1996 году. Клуб начал выступать во втором по силе испанском дивизионе, заняв там место «Коруньи».

Повышение в классе «Сарагосе» давалось с превеликим трудом. Лишь на пятый год клуб смог выйти в высший дивизион, обыграв в плей-офф «Уэльву». До этого клуб аж 4 раза оступался на последней стадии (проигрывая «Гранаде», «Мурсии» и дважды «Леону»).

Добившись участия в высшем эшелоне испанского баскетбола, «красная волна» с треском провалила первый сезон, немедленно вылетев из лиги, уступив в последнем туре «Мурсии». Тем не менее, уже на следующий год «Сарагоса» вернулась в элиту и закрепилась там, став регулярным участником плей-офф испанского чемпионата и Еврокубка .

Сезоны

Состав команды

Ротация

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы Испании
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спортивные клубы Арагона
Спорт в Сарагосе
Организации Сарагосы